Pine Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Colchester;
 Pine Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 Pine Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby, dopływ Acacia Brook;
 Pine Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby, dopływ Kinney Brook;
 Pine Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness;
 Pine Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwach Inverness i Victoria;
 Pine Brook – dawna nazwa górnego biegu strumienia Acacia Brook w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby;
 Pine Brook – dawna nazwa strumienia Pine Lake Brook w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg.